Il singolare maschile del torneo di tennis Pacific Southwest Championships 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pancho Gonzales che ha battuto in finale Jimmy Connors 3-6, 6-3, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Southwest Championships 1971